Mary Anderson (toneelspeelster) (1859–1940), 
 Mary Anderson (uitvindster) (1866 - 1953), een Amerikaans uitvindster
 Mary Anderson (actrice) (1918-2014), een Amerikaans actrice
 Mary Anderson (fictie), een personage uit de soapserie Days of our Lives